Di corsa dietro un cuore (Tramp, Tramp, Tramp) – film del 1926 diretto da Harry Edwards
Di corsa dietro un cuore (Tramp, Tramp, Tramp) – film del 1942 diretto da Charles Barton